

Patronyme 

 Louis-Alexandre Piel (1808-1841), architecte et religieux dominicain français ;
 Jules Piel (1882-1978), dessinateur et graveur de billets de banque et timbres-poste français ;
 Harry Piel (1892-1963), acteur, scénariste, réalisateur et producteur allemand ;
 Jean Piel (1902-1996), écrivain, éditeur, philosophe et critique français ;
 Claude Piel (1921-1982), concepteur et constructeur amateur d'avions légers français.

Toponyme 

 Piel, ile du Royaume-Uni située dans la mer d'Irlande.

Titres 

 Piel salvaje (2016), telenovela vénézuélienne.